

Patronymes 

Mohamed Fourati, (1932-2012), chirurgien cardio-vasculaire tunisien ; 
Kenza Fourati, (1987- ), mannequin tunisienne.